Strohdorf ist der Name folgender Orte:

 Strohdorf (Wangen im Allgäu), Weiler im Stadtteil Neuravensburg von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

 Strohdorf (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft der Marktgemeinde Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Strohdorf (Gemeinde Wolfurt), Ortsteil der Marktgemeinde Wolfurt, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

Siehe auch:
 Stroodorp